

Geografia 
 Hadfield – sobborgo di Melbourne (Australia)
 Hadfield – città del Derbyshire (Regno Unito)

Persone 
 Chris Hadfield (1959) – ex astronauta canadese
 Clarence Hadfield D'Arcy (1889-1964) – canottiere neozelandese
 George Hadfield (1763-1826)  – architetto britannico

Altro 
 14143 Hadfield – asteroide della fascia principale
 Acciaio Hadfield,  chiamato anche acciaio al manganese – lega di acciaio